A 455-ös jelzésű regionális autóbusz Vác, autóbusz-állomás és Gödöllő, autóbusz-állomás között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 
A 346-os busz jelzése 2015. augusztus 1-jén 455-ösre módosult.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok (csak MÁV és Volánbusz)
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Szérűskert végállomáshoz csak néhány járat közlekedik.
|-bgcolor=DFDFDF
|(+1)|| ||(+7)
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|(+2)|| Vác, Szérűskert Oktatási Centrum||(+6)
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|(+3)|| Vác, Buki sor||(+5)
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|∫|| Vác, Pap Béla utca||(+4)
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|(+4)|| Vác, autójavító||(+3)
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|(+5)|| Vác, Hunyadi utca||(+2)
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|(+6)|| Vác, Rákóczi tér||(+1)
|align=left|
|-
|0|| Vác, autóbusz-állomás||39
|align=left|
|-
|1|| Vác, Honvéd utca||38
|align=left|
|-
|2|| Vác, Földváry tér||37
|align=left|
|-
|∫|| Vác, LIDL, Hétkápolna||36
|align=left|
|-
|3|| Vác, Gödöllői út||35
|align=left|
|-
|4|| Vác, Csatamező||34
|align=left|
|-
|5|| Vác, Máriaudvar vasúti megállóhely||33
|align=left|
|-
|6|| Csörögi szőlők||32
|align=left|
|-
|7|| Csörög, vasúti megállóhely||31
|align=left|
|-
|8|| Csörög, sződi elágazás||30
|align=left|
|-
|9|| Vácharaszt||29
|align=left|
|-
|10|| Vácrátót, vasútállomás bejárati út||28
|align=left|
|-
|11|| Vácrátót, Széchenyi utca 2.||27
|align=left|
|-
|12|| Vácrátót, művelődési ház||26
|align=left|
|-
|13|| Vácrátót, községháza||25
|align=left|
|-
|14|| Vácrátót, Botanikus kert||24
|align=left|
|-
|15|| Vácrátót, Alkotmány utca 75.||23
|align=left|
|-
|16|| Őrbottyán, téglagyár||22
|align=left|
|-
|17|| Őrbottyán, Őrhegyi utca||21
|align=left|
|-
|18|| Őrbottyán, városháza||20
|align=left|
|-
|19|| Őrbottyán, Fő út ||19
|align=left|
|-
|20|| Veresegyház, autóbusz-forduló||18
|align=left|
|-
|21|| Veresegyház, Fő út 130.||17
|align=left|
|-
|22|| Veresegyház, templom||16
|align=left|
|-
|23|| Veresegyház, általános iskola||15
|align=left|
|-
|24|| Veresegyház, benzinkút||14
|align=left|
|-
|25|| Veresegyház, vasútállomás bejárati út||13
|align=left|
|-
|26|| Veresegyház, Közúti Igazgatóság||12
|align=left|
|-
|27|| Szada, TÜZÉP telep||11
|align=left|
|-
|28|| Szada, Dózsa György út 111.||10
|align=left|
|-
|29|| Szada, Dózsa György út 51.||9
|align=left|
|-
|30|| Szada, Dózsa György út 6.||8
|align=left|
|-
|31|| Szada, Tél utca||7
|align=left|
|-
|32|| Gödöllő, Úrréti-tó||6
|align=left|
|-
|33|| Gödöllő, Haraszti út||5
|align=left|
|-
|34|| Gödöllő, Idősek Otthona||4
|align=left|
|-
|35|| Gödöllő, Széchenyi István utca||3
|align=left|
|-
|36|| Gödöllő, Szilhát utca||2
|align=left|
|-
|37|| Gödöllő, szökőkút||1
|align=left| 
|-
|38|| Gödöllő, autóbusz-állomás||0
|align=left| 
|}

Jegyzetek

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Vác autóbuszvonalai
Gödöllő autóbuszvonalai
Veresegyház autóbuszvonalai
Szada autóbuszvonalai
Őrbottyán autóbuszvonalai